L’espace de recherche est une collection de solutions possibles à un problème.

Un tel espace incorpore une notion de distance entre les solutions possibles. Une solution correcte sera proche du point optimal de cet espace, qui peut être visualisé comme possédant une dimension pour chaque variable. Il peut être défini par des variables discrètes ou continues.

La notion d'espace de recherche inclut les contraintes liées au problème, qu’elles soient définies comme de simples bornes pour les variables ou comme des contraintes non-linéaires.

Métaheuristique
Algorithmique